Theodor Tantzen ist der Name folgender Personen:

* Theodor Tantzen der Ältere (1834–1893), deutscher Politiker
 Theodor Tantzen der Jüngere (1877–1947), deutscher Politiker und Landwirt